Joram est un prénom masculin hébreu (Yehoram), qu'on trouve aussi sous les formes Yoram ou Jehoram.

Dans la Bible, deux rois portent ce nom : 
 Joram, fils et successeur de Josaphat, roi de Juda
 Joram, frère et successeur d'Ochozias, roi d'Israël

Joram, roi de Juda, a épousé Athalie, fille d'Achab et sœur de Joram, roi d'Israël : les deux rois Joram étaient donc beaux-frères.

 Joram est aussi le nom d'une œuvre du sculpteur François Ladatte

Informatique 

 JORAM, un intergiciel à messages en open-source.